Ya paalé est le deuxième album de l'artiste chanteur burkinabè Greg Burkimbila, sorti en 2015.

Liste des titres

Notes et références 

Album musical sorti en 2015